Thug Lord: The New Testament — другий студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий лейблами Rap-A-Lot та Smoke-A-Lot 27 березня 2001 р. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Оформлення, дизайн: Джейсон Кларк. Фотограф: Джонатон Менніон. Зведення: Боб Браун. Мастеринг: Браян Ґарднер.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми